Ženská čtyřhra Japan Women's Open 2017 probíhala v polovině září 2017. Do deblové soutěže tokijského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl japonský pár Šúko Aojamová a Makoto Ninomijová, jehož členky nestartovaly společně. Ninomijová nastoupila s Češkou Renatou Voráčovou, se kterou vypadla v semifinále a spoluhráčkou Aojamové se stala Číňanka Jang Čao-süan.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený japonsko-čínský pár Šúko Aojamová a Jang Čao-süan, který ve finále zdolal australskou dvojici Monique Adamczaková a Storm Sandersová po dvousetovém průběhu 6–0, 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společnou trofej. Aojamová vyhrála osmý deblový titul na okruhu WTA a pro Jang Čao-süan to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Makoto Ninomijová /  Renata Voráčová (semifinále)
  Eri Hozumiová /  Miju Katová (čtvrtfinále)
  Ljudmila Kičenoková /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Jang Čao-süan (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2017
Tenis v Japonsku v roce 2017